Dagmar Pohle ist der Name folgender Personen:

* Dagmar Pohle (Politikerin) (* 1953), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Dagmar Pohle (Filmeditorin), deutsche Filmeditorin